Zufahrt steht für die Erschließung von Gebäuden durch Fahrzeuge:
Feuerwehrzufahrt
Parkhauszufahrt
Siehe auch:
Zufahrtsicherungssignal
Vorfahrt (Architektur)